SkyExpress – compagnia aerea russa attiva fra il 2006 e il 2011
 Sky Express – compagnia aerea greca 
 Sky Express – funicolare a servizio del comprensorio turistico di Campodolcino